C2 puede referirse a:

 C2, un tamaño de papel definido por la ISO 216 que equivale a 458×648 mm.
 Vitamina C2.
 La segunda vértebra cervical.
 Una composición de explosivo plástico.
 El automóvil Citroën C2.
 Clase media alta.
 El , un submarino de la Armada Española.